EMI:
 EMI — британская звукозаписывающая компания.
 EMI (Electromagnetic Interference) — электромагнитная помеха.
 EMI Music Japan — одна из ведущих японских компаний в музыкальной индустрии.
 EMI/UCP — расширение протокола UCP.
 См. также 
 Эми